Humaitá – wioska i dystrykt w Paragwaju
 Humaitá (Amazonas) – miasto i gmina w Brazylii
 Humaitá (Rio Grande do Sul) – miasto i gmina w Brazylii
 Humaitá Asunción – klub piłkarski (Paragwaj)